Johnny Smith může být:

 Johnny Smith (1922–2013) – americký jazzový kytarista
 Johnny Smith (varhaník) (1933–1997) – americký jazzový varhaník
 Johnny Smith (wrestler) (* 1965) – britský profesionální wrestler